

Astronomia 
 Hansen – cratere lunare
 4775 Hansen – asteroide areosecante

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hansen – città della Contea di Twin Falls, Idaho
 Hansen – città della Contea di Wood, Wisconsin

Persone